Province du Nord kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Norra regionen (region i Kamerun),

Rwanda 

 Norra provinsen (provins i Rwanda), 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Rwandaförgreningar